Джет може да се отнася за:
 Хора
 Брент Джет (р. 1958), американски космонавт
 Джоун Джет (р. 1958), американска музикантка
 Уаджи (Джет; 30 век пр.н.е.), египетски фараон

 Други
 Джет – малък плавателен съд, подобен на мотоциклет